

Ajax jelentései

Ókori görög mitológiai alakok
Aiax az Iliasz (a Trójai háború) Aiász nevű hőseinek latinos névformája:
 Aiasz, görög mitológiai alak, Telamón fia, a „nagy Aiasz”.
 Aiasz, görög mitológiai alak, Oineusz fia, a „kis Aiasz”.

Sport
 Ajax Amsterdam: holland labdarúgóklub

Település
 Amerikai Egyesült Államok
 Ajax, település Dél-Dakota államban
 Ajax, település Louisiana államban
 Ajax, település Missouri államban
 Ajax, település Nyugat-Virginia államban
 Ajax, település Oregon államban
 Ajax, település Utah államban
 Ajax, település Virginia államban
 Kanada
 Ajax település Kanadában

Egyéb
 Ajax webfejlesztési technika (Asynchronous JavaScript and XML).
Ajax mosópor